Хронология мировых рекордов в беге на 3000 метров с препятствиями.

Все результаты ратифицированы IAAF.

Хронология рекордов

Ссылки 
 IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS STATISTICS HANDBOOK MOSCOW 2013
 World Records

Бег на средние дистанции
Бег 3000